Sinkala è un cognome zambiano. Può riferirsi a:
 Moffat Sinkala, calciatore classe 19..
 Andrew Sinkala, calciatore classe 1979
 Nathan Sinkala, calciatore classe 1990